Тиаго Рангел Чонек (; 21 апреля 1986, Куритиба, Бразилия) — польский футболист бразильского происхождения, защитник клуба «Реджина». Выступал за сборную Польши. Участник чемпионата Европы 2016 и мира 2018 годов.

Клубная карьера 

Чонек начал карьеру на исторической родине, выступая за клубы «Куяба», КРБ, а также португальский «Браганса». В 2008 году он присоединился к польской «Ягеллонии». 12 сентября в матче против «Лодзи» Тиагу дебютировал в чемпионате Польши. 8 мая 2009 года в поединке против «Лехии» он забил свой первый гол за «Ягеллонию». В том же году Тиагу помог клубу завоевать Кубок Польши. В 2012 году он перешёл в итальянскую «Падову». 3 сентября в матче против «Ливорно» Чонек дебютировал в итальянской Серии B. Летом 2013 года он на правах аренды перешёл в «Модену». 5 октября в поединке против «Эмполи» Чонек дебютировал за новую команду. 8 марта 2014 года в матче против своего бывшего клуба «Падовы» он забил свой первый гол за «Модену». По окончании аренды клуб Тиагу подписал с командой полноценный контракт.

В начале 2016 года Чонек перешёл в «Палермо». Сумма трансфера составила 350 тыс. евро. 3 апреля в матче против «Кьево» он дебютировал в итальянской Серии A.

В начале 2018 года Тиагу перешёл в СПАЛ. 21 января в матче против «Удинезе» он дебютировал за новую команду. 7 апреля в поединке против «Аталанты» Чонек забил свой первый гол за СПАЛ.

Международная карьера 
13 мая 2014 года в товарищеском матче против сборной Германии Чонек дебютировал за сборную Польши.

Летом 2016 года в составе сборной Тиагу принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матче против сборной Украины.

В 2018 году Чонек принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матче против команды Сенегала.

Достижения 
Командные

 «Ягеллония»
 Обладатель Кубка Польши — 2009/2010

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Браганса»
Игроки ФК КРБ
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «Куяба»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Реджина»